Het seizoen 1973/74 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 1 september 1973 en eindigde op 19 mei 1974. 

K. Stade Leuven won in Vierde Klasse A, RCS Andennais won in Vierde Klasse B, KAV Dendermonde won in Vierde Klasse C en Zonhoven VV won in Vierde Klasse D.

Omwille van de uitbreiding van Eerste Klasse promoveerden dit seizoen de vier vice-kampioenen ook naar Derde Klasse.

Naamswijzigingen
 RRC Tirlemont wijzigde zijn naam in RRC Tienen.

Gedegradeerde teams

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Sérésien (rechtstreeks uit 3A)
 R. Herve FC (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (rechtstreeks uit 3B)
 RRC Gent (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 SV Mol
 K. Ramsel FC

Brabant
 K. Stade Leuven
 VC Rotselaar

Limburg
 White Star Beverst

Oost-Vlaanderen
 VV Eendracht Aalter
 RC Wetteren

West-Vlaanderen
 KFC Izegem

Henegouwen
 RFC Houdinois

Luik
 RJS Bas-Oha 
 R. Union Hutoise FC

Luxemburg
 R. Jeunesse Arlonaise

Namen
 RCS Andennais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Stade Leuven (kampioen 4A)
 VC Rotselaar (vice-kampioen 4A)
 RCS Andennais (kampioen 4B)
 RJS Bas-Oha (vice-kampioen 4B)
 KAV Dendermonde (kampioen 4C)
 K. Willebroekse SV (vice-kampioen 4C)
 Zonhoven VV (kampioen 4D)
 KFC Verbroedering Geel (vice-kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSC Grimbergen (rechtstreeks uit 4A)
 FC Overijse (rechtstreeks uit 4A)
 AS Auderghem (rechtstreeks uit 4A)
 SRU Verviers (rechtstreeks uit 4B)
 R. Herve FC (rechtstreeks uit 4B)
 Bomal FC (rechtstreeks uit 4B)
 KVK Torhout (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (rechtstreeks uit 4C)
 SK Gullegem (rechtstreeks uit 4C)
 SK 's Gravenwezel (rechtstreeks uit 4D)
 FC Liedekerke (rechtstreeks uit 4D)
 KSC Maccabi Antwerp (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde derde gerangschikten
Omdat de vice-kampioenen rechtstreeks promoveerden, speelden de vier teams die derde eindigden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4